Chapelle sau La Chapelle se poate referi la:

Comune din Franța
 La Chapelle, Allier
 La Chapelle, Ardennes
 La Chapelle, Charente
 La Chapelle, Savoie
 Les Chapelles, Savoia

Alte locuri
 Église de la Chapelle sau Kapellekerk, o biserică din Brussels
 Quartier de La Chapelle, un cartier al Parisului
 La Chapelle (Paris Metro), o stație de metro din Paris, Franța
 Porte de la Chapelle (Paris Metro), a metro station in Paris, Franța
 Sainte-Chapelle, o capelă gotică din Île de la Cité, Paris, Franța
 La Chapelle, Artibonite, o comună din Departamentul Artibonite, Haiti
 La Chapelle, Plan-les-Ouates, o comună din Plan-les-Ouates, Elveția
 Chapelle, Glâne, o comună din cantonul Fribourg, Elveția

Alte sensuri
 Archbishop Chapelle High School, New Orleans, United States
Chapelle (nume)
Sindromul de la Chapelle, o disfuncție genetică

Vezi și
Chappelle, un nume de familie
Lachapelle (dezambiguizare)